Droga krajowa B47 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B47 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód-zachód od skrzyżowania z drogą B27 w Walldürn w Badenii-Wirtembergii do skrzyżowania z autostradą A6 na węźle Wattenheim koło Hettenleidelheim w Nadrenii-Palatynacie